South Haven kan syfta på:

 South Haven, Indiana
 South Haven, Kansas
 South Haven, Michigan
 South Haven, Minnesota